68-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 23—24 января 1971 года на катке Тиалф в Херенвене (Нидерланды).

Итоговое положение 

 * = с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация
 NS = не вышел на старт

Ссылки 
 

1971
1971 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Чемпионаты Европы в 1971 году
Спорт в Нидерландах в 1971 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Январь 1971 года